

Sport
 KSV – sigla del Kapfenberger Sportvereinigung, società sportiva austriaca.

Codici
 KSV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Springvale Kvernbergt (Australia)